Tällvattnet kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Ångermanland 
Lill-Tällvattnet, sjö i Bjurholms kommun,  (44,7 ha)
Stor-Tällvattnet, sjö i Bjurholms kommun,  (95,2 ha)
Tällvattnet (Bjurholms socken, Ångermanland, 709070-162953), sjö i Bjurholms kommun och Örnsköldsviks kommun,  (2,48 km²)
Tällvattnet (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun och Örnsköldsviks kommun,  (18,7 ha)
Tällvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (81,7 ha)

Västerbotten 
Tällvattnet (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (20 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn